Езовый-Ёль — река в России, протекает по территории Вуктыльского округа в Республике Коми. Устье реки находится в 15 км по левому берегу реки Щугор. Длина реки составляет 12 км.

Река начинается в холмах в 17 километрах к северо-востоку от деревни Кырта. Генеральное направление течения — северо-запад, всё течение проходит по ненаселённой, холмистой тайге. Впадает в Щугор в 11 км к юго-востоку от деревни Усть-Щугор напротив острова Токарьди чуть ниже устья реки Токаръёль. Ширина реки на всём протяжении не превышает 10 м, именованных притоков нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000062927.

Примечания 

Притоки Щугора (притока Печоры)
Реки Вуктыльского района